Beddoes ist der Familienname folgender Personen:

 Clayton Beddoes (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Emma Beddoes (* 1985), englische Squashspielerin
 Lance Beddoes (* 1992), neuseeländischer Squashspieler
 Thomas Beddoes (1760–1808), englischer Arzt und Naturforscher
 Thomas Lovell Beddoes (1803–1849), englischer Dichter und Physiologe
 Zanny Minton Beddoes (* 1967) britische Journalistin, Chefredakteurin von The Economist, Mitherausgeberin von DIE ZEIT

Siehe auch:
 Lake Beddoes
 Beddoe